Cet article relate le parcours de l'équipe d'Allemagne lors de la Coupe du monde de football 2010 organisée en Afrique du Sud du 11 juin au .

Effectif 
Voici le groupe des 23 sélectionnés choisi par Joachim Löw pour disputer la Coupe du monde en Afrique du Sud. 
Malgré les nombreuses blessures, le sélectionneur allemand a choisi de se passer des services de Thomas Hitzlsperger, Aaron Hunt, Torsten Frings, Andreas Beck, Marco Reus et Kevin Kuranyi. Le sélectionneur a dû également revoir sa hiérarchie des gardiens à la suite du suicide de Robert Enke à sept mois de la phase finale.

Qualifications

Groupe 4 

	

|}

Coupe du monde

tour - Groupe D

Allemagne - Australie

Allemagne - Serbie

Ghana - Allemagne

Huitième de finale

Allemagne - Angleterre

Quart de finale

Argentine - Allemagne

Demi-finale

Allemagne - Espagne

Match pour la troisième place

Uruguay - Allemagne

Les joueurs utilisés

Les buteurs

Notes et références 

2010
Allemagne
Football en Allemagne en 2010